La seguretat i salut (també coneguda com a e-health) a les Smart Cities, són dos conceptes que van associats, ja que una millor salut s'aconsegueix afegint seguretat a la vida diària de les persones. Últimament estan havent-hi moltes millores en les vides de les persones gràcies al ràpid avanç de la tecnologia d'aquestes últimes dècades, és a dir, l'objectiu principal seria afegir tecnologia en la salut i seguretat, per tal d'obtenir una millora en l'estil de vida de les persones.

Història de la seguretat i la salut a les Smart Cities

Seguretat 
Les ciutats intel·ligents permeten moltes millores al nivell de vida de les persones però l'augment de la seguretat de tots els habitants és un dels pilars fonamentals d'aquestes. Les principals idees que poden ser posades en pràctica els pròxims anys van relacionades amb una millor obtenció informació rellevant per els serveis d'emergència i que aquests pugin actuar amb més velocitat i precisió.

Els avanços en matèria de connectivitat són molt positius per a la societat. Les activitats laborals, els vehicles, els habitatges, etc. són cada vegada més intel·ligents a causa de la tecnologia que es va desenvolupant dia a dia i també gràcies a la intercomunicació que existeix entre tots els dispositius a causa de l'Internet of things.

Entre les millores que ens faciliten la vida i ens la fan més segura, podem destacar:

Control de semàfors 
Son moltes les ciutats que disposen d'un centre de control central des del qual es poden gestionar els semàfors i el tràfic. Aquest centre de control és realment útil per tal d'evitar un solapament de vehicles en els carrers i poder així evitar molts accidents o ajudar els serveis d'emergència en cas d'haver-hi un accident o una urgència.

Cotxes intel·ligents 
Avui dia ja és una realitat que els cotxes elèctrics són una opció viable per substituir els cotxes de combustible, però també disposen de grans avanços en tema de connectivitat. A poc a poc surten a la llum cotxes autònoms amb una infinitat de sensors que permeten una conducció més segura, amb control de distàncies, control de velocitat, control dels frens, control de les llums, etc.

Subministrament d'aigua 
És una realitat que en el dia d'avui la tecnologia ha avançat tant que inclús ens permet controlar el flux d'aigua i saber si hi ha fugues i a on. Això és realment útil per tal de garantir una resposta rapida per part del personal especialitzat en cas d'haver-se produït una falla en el sistema o una fuga d'aigua i poder així solucionar el problema de la manera més rapida i eficient.

Càmeres de vigilància 
Amb les càmeres de seguretat actuals podem tenir vigilats tots els carrers, això comporta que en cas d'haver-hi cap robatori o cap altre contratemps podríem assegurar una resposta rapida per part de la policia. Això també crea una gran controvèrsia respecte a la intimitat de les persones, la qual es veu vulnerada.

Aquestes són només quatres de les moltes millores que podem implementar en les Smart Cities amb l'objectiu de millor de qualitat de vida de les persones que viuen en elles.

Salut (e-health) 
La salut intel·ligent en els últims anys s'ha estès molt.

Aquesta va des d'un simple rellotge que et pot controlar les pulsacions per minut ("bps"), fins a un nano xip implementat al cos d'una persona, animal, etc.

Per entendre bé com funciona s'ha de saber d'on ve la paraula i el concepte propi de salut intel·ligent.

Les 10 e dins de 'e-health' 
La paraula 'e-health' té simplement una 'e', però aquesta representa deu significats que expressen el que vol aconseguir i com ho vol aconseguir el concepte de la salut intel·ligent.

Eficiència (Efficiency) 
Una de les propostes més importants ja que ajudaria tant a pacients com a metges ja que els centres de salut de les ciutats pateixen de saturament en les sales d'espera, això es te pensat en facilitar.

Millora de qualitat (Enhancing quality) 
L'objectiu principal que es vol aconseguir en aquest punt, és aconseguir una reducció de costos gràcies a l'eficiència, si no que també s'ha d'augmentar la qualitat, una idea simple que és te'n ment, és donar-li l'opció al pacient escollir entre totes les opcions que té i amb el preu corresponent, cadascuna d'aquestes valorades per professionals; així els pacients poden escollir la millor opció que ells creguin corresponent, aquesta competència de mercat, farà que les empresses facin productes de qualitat a un preu adient.

Basat en evidencies (Evidence Based) 
És un dels punts que més feina tindrà, ja que les intervencions mèdiques fetes electrònicament no hauran d'acceptar la seva eficàcia per evidències o càlculs, sinó que s'hauran de provar fent mesures i avaluacions molt rigoroses.

Empoderament (Empowerment) 
Aquest serà un punt que farà que es faciliti molt l'accessibilitat als registres electrònics personals i a les bases científiques de la medicina a treves d'internet.

També s'integraran les noves tecnologies que es tenen pensades, que permetrà al pacient escollir segons el que el metge li recomani el metge i sobre el que s'ha informat.

Encoratjament (Encouragement) 
La idea principal serà que el pacient i el metge tinguin una relació més propera, per aconseguir que el pacient sigui capaç de dir tot el que pensa o el que li passa sense por a pensar que en pot pensar el professional, alhora, quan s'hagin de prendre decisions, serà més fàcil arribar a un acord.

Educació (Education) 
Per poder aconseguir una millora constant en la medicina, els metges tindran un aprenentatge durant tota la seva etapa laboral, com també els pacients aniran sent informats contínuament de prevencions i recomanacions per evitar casos que canviant petites coses en la vida dels pacients, podran evitar anar al metge.

Habilitació (Enabling) 
Poder arribar a un acord per fer que entre diferents establiments, es puguin passar la informació sense cap mena d'impediment per al bé dels pacients.

Estendre (Extending) 
Per a aconseguir una millora massiva, no només s'ha de millorar la comunicació amb els diferents establiments d'una ciutat, sinó que també s'ha de crear un espai on tothom (professionals, pacients, interessats, tècnics, etc.) puguin veure quins mètodes es porten a terme per resoldre un mateix cas en diferents països.

Ètica (Ethics) 
L'ètica serà un concepte molt present quan es parli de e-Health, ja que implementar noves tecnologies, assistència en línia, consentiment informat, implants tecnològics en un cos humà, operacions fetes per robots, etc; pot donar molt de què parlar, per això aconseguir bons resultats en un període curt pot ajudar a canviar una mica l'ètica de les persones que no acaben de veire del tot clar la tecnologia com a ajuda en la sanitat.

Equitat (Equity) 
Serà un dels punts més difícils a aconseguir, ja que una tecnologia implementada en la salut comporta a un augment en els tractaments que utilitzin aquesta, tot i que les restriccions polítiques asseguren un accés equitatiu per a tots, en cas de fer un tractament que no sigui considerat dins de la seguretat social, és molt probable que el preu sigui bastant elevat.

Referències. 

 Hicks, J. L., Althoff, T., Kuhar, P., Bostjancic, B., King, A. C., Leskovec, J., & Delp, S. L. (2019). Best practices for analyzing large-scale health data from wearables and smartphone apps. NPJ digital medicine, 2(1), 45.
 Kricka, L. J. (2001). Microchips, microarrays, biochips and nanochips: personal laboratories for the 21st century. Clinica Chimica Acta, 307(1-2), 219-223.
 Redacción Interempresas (2019). La seguridad de las smart cities. interempresas.net.

Urbanisme